Makoše je lahko:
 Makoše, Župa dubrovačka (Hrvaška)
 Makoše (Slovenija)